A Magyar Népköztársaság Állami Díja
 Román Népköztársaság Állami Díja
 A Szovjetunió Állami Díja